Das Banka Koper Slovenia Open 2010 war die sechste Ausgabe des Tennishartplatzturniers für Frauen. Als Turnier der International-Kategorie war es Teil der WTA Tour 2010. Es fand zusammen mit den Gastein Ladies vom 19. bis 25. Juli 2010 in Portorož statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Dinara Safina und im Doppel Julia Görges / Vladimíra Uhlířová. Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Johanna Larsson mit 6:1, 6:2 und im Doppel Marija Kondratjewa / Vladimíra Uhlířová gegen Anna Tschakwetadse / Marina Eraković mit 6:4, 2:6, [10:7].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Piran